Beatrice Portinari (1266-1290), een Florentijnse koopmansdochter en de muze van dichter Dante Alighieri
 Candido Portinari (1903-1962), een Braziliaans kunstschilder
 Tommaso Portinari (1432-1501), een Florentijns bankier